Удра — топоним. Может означать:

 Удра — река в России.
  — река в Белоруссии, приток Рыбчанки.
  — мыс в Испании.